Кастелькукко () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тревизо области Венеция.

Население составляет 1867 человек, плотность населения составляет 233 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 31030. Телефонный код — 0423.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий, празднование 23 апреля.

Города-побратимы 
  Рор, Германия (2004)

Ссылки